Локри, Локры  — многозначный термин. Может означать:
  — население древнегреческой Локриды (включало в себя озольских, опунтских и эпикнемидских локров).
 Локри (Локры Эпизефирские) — город в Италии, основанный выходцами из Локриды.
 Локри (дим) — община в Греции, в периферии Центральная Греция.

Примечания